Le rétropédalage, une technique de management.
Le rétropédalage, un système de freinage sur vélo inventé en 1902 par le suisse Frank Gloor, mais commercialisé plus tard par l’allemand Ernst Sachs et toujours utilisé.
Le changement de vitesses par rétropédalage, une conception de vélo à deux vitesses sans dérailleur ni changement de vitesse, avec une ou deux chaînes, inventée en 1902 en France, une technique assez vite abandonnée.
 Le rétropédalage peut aussi être une technique de cardio-training et de musculation utilisée principalement avec le vélo elliptique ainsi qu'avec, dans une moindre mesure, le vélo d'appartement. Ce travail consiste à pédaler à reculons afin de rééquilibrer les articulations.
 En natation, le rétropédalage est une manière de se mouvoir en arrière sans utiliser les bras, par des mouvements circulaires des jambes, méthode utilisée notamment pour du remorquage de personne en détresse par un/une sauveteur aquatique lorsqu'elle/il la ramène au bord. Dans ce contexte, le rétropédalage n'est qu'une option parmi les ciseaux de brasse, les « pistons » (comme des escaliers, jambes écartés), ou les battements (comme en crawl, jambes parallèles).